Gondiães peut désigner :
au Portugal :
Gondiães, paroisse civile de la municipalité de Cabeceiras de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Gondiães, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.